Municipio de Mackinaw puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mackinaw (condado de Tazewell, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Tazewell.
 Municipio de Mackinaw (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.